Clarendon – krój antykwy
Australia:
 Clarendon – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa
Jamajka:
 Clarendon – region Jamajki
Miejscowości w USA:
 Clarendon – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Clarendon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Clarendon – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Donley
 Clarendon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Clarendon – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 Clarendon (ang. Clarendon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Clarendon (ang. Clarendon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Clarendon (ang. Clarendon Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clarendon (ang. Clarendon County) – w stanie Karolina Południowa